Ти́на Мари́ Джо́рдан (; 21 августа 1972, Северный Голливуд, Калифорния, США) — американская фотомодель и актриса.

Карьера 
Была Playmate мужского журнала «Playboy» в марте 2002 года. В 2005 году приняла участия в автомобильных шоу и видеоигре «Street Racing Syndicate», где станцевала три танца. В 2010 году снялась в 13 эпизодах сериала «Пляж тепла: Майами».

Личная жизнь 
Есть дочь Этиана (род. 1999) от предыдущих отношений. С 2001 по 2002 год Тина встречалась с Хью Хефнером.

Фильмография

Примечания

Ссылки